Corrida
Ou ainda:
Antonio Correr - um cardeal
Museu Correr

Desambiguação